Deathtrap steht für
 Deathtrap (Theaterstück), Theaterstück von Ira Levin (1978)
 Deathtrap, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Das Mörderspiel von Sidney Lumet (1982)